Fonda är ett efternamn. Det kan avse

Personer

 Bridget Fonda (född 1964), amerikansk skådespelare
 Henry Fonda (1905–1982), amerikansk skådespelare
 Jane Fonda (född 1937), amerikansk skådespelare
 Peter Fonda (1940–2019), amerikansk skådespelare

Geografi

Antarktis 

 Mount Fonda,

USA 

 Fonda, Iowa, ort, Pocahontas County, Iowa,  
 Fonda, New York, countyhuvudort, Montgomery County, New York, 

Efternamn
Efternamnsförgreningssidor
Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar